Bon Haven bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bon Haven (Kentucky)
 Bon Haven (Maryland)